in chimica, ciascuna specie chimica facente parte di un sistema chimico (ad esempio il componente di una miscela)
 Componente (termodinamica)
 Reazione multicomponente
 Componente elettronico
 Componente elettrico
 Componente lineare
 Componente passivo
 Componenti di un vettore
 Componente fortemente connessa
 Componente COTS

Altri progetti